Štěpán I. je jméno těchto panovníků a dalších osob:

 Štěpán I. (papež) († 257) – papež v letech 254–257
 Štěpán I. Svatý († 1038) – uherský král (1000–1038)
 Štěpán I. Chorvatský (Stjepan Krešimirović, † 1058) – chorvatský král (1030–1058)
 Štěpán I. Prvověnčaný (Stefan Nemanjić) – velký srbský župan a král (1196–1227/28)
 Štěpán I. Bosenský (1242–1314) – bosenský bán (1287–1314)
 Štěpán I. Dolnobavorský (1271–1310) – dolnobavorský vévoda (1290–1310)
 Štěpán I. Iberský († 627) – iberský kníže (cca 590–627)
 Štěpán Báthory (1533–1586) – jako Štěpán I. polský král v letech 1576–1586
 Štěpán III. z Blois († 1054) – jako Štěpán I. anglický král v letech 1135–1154

 Štěpán I. z Medlova (13. stol.) – moravský šlechtic z rodu pánů z Medlova
 Štěpán I. ze Sancerre (12. stol.) – francouzský hrabě

 Štěpán I. – akvilejský arcibiskup (515/521?–534)

Rozcestníky - panovník

eo:Stefano#Regantoj